Johann von Merveldt ist der Name folgender Personen:

* Johann von Merveldt (Domherr, † 1440) († 1440), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster
 Johann von Merveldt (Domherr, † 1567) († 1567), deutscher Geistlicher, Domherr in Münster